Il singolare del torneo di tennis Düsseldorf Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Denis Gremelmayr che ha battuto in finale Andreas Haider-Maurer 65-7, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Evgenij Korolëv (primo turno)
 Tomáš Zíb (primo turno)
 Steve Darcis (semifinali)
 Jurij Ščukin (secondo turno)

 Denis Gremelmayr (Campione)
 Adrián García (quarti di finale)
 Jan Mertl (primo turno)
 Marc López (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Düsseldorf Challenger 2007